

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Pavilion – township della Contea di Kalamazoo, Michigan
 Pavilion – città della Contea di Genesee, New York
 Pavilion – cittadina nel Wyoming

Musica 
 Pavilion – traccia dell'album Venus Isle di Eric Johnson del 1996